— японский журнал, выпускаемый компанией Shueisha с 1999 года как часть линейки журналов  и посвященный сэйнэн-манге. Изначально журнал Ultra Jump был ориентирован на более старшую аудиторию, нежели Shonen Jump. Журнал выходит ежемесячно 19-го числа.

История 
Первый журнал Ultra Jump был издан как спецвыпуск Weekly Young Jump в 1995 году под названием Young Jump: Ultra Special Issue: Ultra Jump 19 октября 1999 года. Специальный выпуск стал новым ежемесячным изданием Ultra Jump. 19 марта 2008 года Ultra Jump выпустил онлайн-спин-офф журнала Ultra Jump: . Ultra Jump Egg — это онлайн-сайт манги, который в основном сериализует мангу не в оригинальном журнале Ultra Jump.Сначала иллюстрации для обложки рисовали Кацуя Терада (англ. Katsuya Terada яп. 寺田克也) и Рейндж Мурата (англ. Range Murata яп. 村田蓮爾, Мурата Рэндзи). После переноса публикации «Steel Ball Run» (рус. Гонка Стального Шара) авторства Хирохико Араки в журнал Ultra Jump в 2005 году «Jojo’s Bizarre Adventure» (рус. «Невероятные приключения ДжоДжо») стала визитной карточкой журнала и частым украшением обложки.

Манга, выходящая в Ultra Jump

1995—1999

2000—2004

2005—2009

2010—2014

2015—2020

С 2021 года

Примечания

Ссылки 
 Ultra Jump на сайте компании Shueisha

Ежемесячные журналы манги
Печатные издания, возникшие в 1999 году
Журналы сэйнэн-манги